Luis de Sicilia, apodado "el niño" (1337 - 16 de octubre de 1355) fue rey de Sicilia, con el nombre de Luis I.

Biografía 

Era hijo del rey Pedro II y de Isabel de Corintia. Al morir su padre en 1342 se convirtió, con tan solo cinco años, en rey del Reino de Sicilia, bajo la regencia de su tío Juan de Randazzo, Duque de Radazzo, y de su madre. Residió hasta 1347 en Randazzo.

Su reinado atravesó por un delicado periodo de crisis económica y de inestabilidad política. Durante el invierno de 1347 llegó también una gran epidemia de peste que duró un año, mermando a la población. La reina de Nápoles Juana I, llegó a un acuerdo con él y le reconoció como rey legítimo de Sicilia, obligada como estaba a hacer frente a otras amenazas exteriores.

Justo antes de morir, en 1348 el duque de Randazzo designó la regencia al aragonés Blasco II de Alagón, cosa que no fue bien recibida por la nobleza local siciliana. La rivalidad entre las familias latinas, partidarias de la casa de Anjou y de las familias partidarias de la Corona de Aragón degeneró finalmente en una guerra civil al año siguiente. El marido de Juana I, Luis de Tarento, quiso aprovechar la situación para dar inicio a una invasión, pero las tensiones en la corte napolitana le obligaron a dar marcha atrás. Luis tuvo que enviar al ejército real contra la familia de los Chiaramonte. En 1350 se llegó a un compromiso de paz.

A causa de la muerte por la peste de su primo Federico, señor de Aci, hijo del duque de Randazzo, en 1355, Luis abandonó la fortaleza de Agira y se refugió en el Castillo de Aci, intentando huir de la epidemia. Sin embargo, la pandemia llegó hasta el joven rey que murió en la fortaleza el 16 de octubre, con tan sólo 17 años.

Su tumba se encuentra en la catedral de Catania. Está enterrado junto al rey Federico III de Sicilia y Juan de Aragón.

Véase también 
 Anexo:Reyes de Nápoles y Sicilia

Referencias

Bibliografía 

 

Reyes de Sicilia del siglo XIV
Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Nacidos en Catania
Fallecidos en la provincia de Catania